Cliobata är ett släkte av tvåvingar. Cliobata ingår i familjen skridflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skridflugor
Cliobata